Куропаты:
 Куропаты — лесное урочище на северо-восточной границе Минска, в котором были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-начале 1940-х годов.
 Куропаты — деревня в Волковысском районе Гродненской области Республики Беларусь.